Panarthropoda é um táxon que agrupa os filos Onychophora, Tardigrada e Arthropoda. Embora seja um consenso a monofilia do grupo, discussões giram em torno da relação filogenética que esses grupos teriam entre si. Uma hipótese sugere que Onychophora surge como grupo irmão de Tardigrada mais Arthropoda, enquanto uma segunda análise sugere que Onychophora tem relação mais estreita com Arthropoda, sendo Tardigrada o grupo irmão do formado por estes.

Características

Os panartrópodes apresentam as seguintes características: corpo revestido por cutícula de α-quitina e proteína (não colágeno); cutícula sofre ecdise (muda) mediada por hormônio ecdisona; hemocele; nefrídeos saculiformes pares; ausência de cílios locomotores; sincérebro; sistema hemal aberto com coração dorsal tubular com óstios e seio pericárdico; celoma reduzido a nefrídeos e gônadas.

Filogenia 

As relações filogenéticas seriam as seguintes, de acordo com as análises filogenéticas mais recentes, incluindo o extinto grupo Lobopodia:

 RUPPERT, Edward E.; FOX, Richard S.; BARNES, Robert D. Zoologia dos invertebrados: uma abordagem funcional-evolutiva. 4ª ed., São Paulo: Roca, 2005. 1145pp.

Invertebrados